En Pologne, Zagrody peut désigner :

 dans la voïvodie de Lublin
 Zagrody, un village dans la gmina de Goraj
 Zagrody, un village dans la gmina de Tarnogród
 Zagrody, un village dans le powiat de Chełm
 Zagrody, un village dans le powiat de Lublin
 Zagrody, un village dans le powiat de Puławy

 dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Zagrody, un village 

 dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Zagrody, un village

 dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Zagrody, un village dans le powiat de Busko
 Zagrody, un village dans le powiat de Kielce
 Zagrody, un village dans le powiat de Sandomierz
 Zagrody, un village dans le powiat de Staszów